Ehrnrooth ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ehrnrooth (1905–2004), finnischer Infanteriegeneral
 Casimir Ehrnrooth (1931–2015), finnischer Wirtschaftsmagnat und Manager
 Ernst Ehrnrooth (1871–1950), finnischer Gerichtsmediziner
 Georg C. Ehrnrooth (1926–2010), finnischer Politiker